Herman Schultz (športaš), monački olimpijski natjecatelj
Per Magnus Herman Schultz, švedski astronom